Назва грошових одиниць декількох країн:
 Грузинський ларі () — грошова одиниця Грузії.
  Мальдівський ларі (лаарі, ларін) - розмінна грошова одиниця  Республіки Мальдіви, рівна 1/100  руфії.
 Ларі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Піза.
 Ларі (річка) - річка у Коста-Риці